Rio Veríssimo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Veríssimo (periodiskt vattendrag), 
 Rio Veríssimo (vattendrag), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar